Лев Давидович Яруцкий (16 ноября 1931, Вертюжаны Сорокского уезда, Бессарабия, Румыния — 13 ноября 2002, Мариуполь, Украина) — украинский советский краевед, внештатный корреспондент газеты «Приазовский рабочий», преподаватель литературы и заведующий подготовительным отделением Мариупольского индустриального техникума. Почётный гражданин Мариуполя.

Биография 
Лев Давидович Яруцкий родился в 1931 году в местечке Вертюжаны, в семье портного. С 1941 по 1945 год находился в эвакуации в Самарканде (Узбекистан). В 1954 году окончил историко-филологический факультет Кишинёвского университета. Будучи студентом начал печататься в республиканских газетах «Советская Молдавия», «Молдова сочиалистэ», «Тинеримя Молдовей» (Молодёжь Молдавии). Работал учителем.

С 1959 года проживал в Мариуполе. Преподавал и занимался краеведческой деятельностью. Первая краеведческая статья «Пушкин в Приазовье» вышла в 1962 году. Написал более десятка книг. Печатался в сборниках, в том числе в «Книге о Донбассе». Принимал участие в создании Российской Еврейской энциклопедии (Москва-Иерусалим), является автором статей о Феликсе Кривине, Леониде Лиходееве, Борисе Слуцком, Якове Гугеле, Льве Зиньковском-Задове, Я. А. Шнеерове.

Лауреат Донецкой областной литературной премии 1992 года. Удостоен донецкой областной награды «Золотой Скиф» за книгу «Архип Иванович Куинджи».

20 июня 1989 года Яруцкому было присвоено звание Почётного гражданина города Мариуполя («за большую работу по пропаганде истории Мариуполя, вклад в дело воспитания молодежи»).

Библиография 
 Яруцкий Лев Давидович. Архип Иванович Куинджи: Рассказы о художнике. Воспоминания современников. Художественная критика. Документы / Архип Иванович Куинджи (художн.). — Мариуполь : ООО "Фирма «Кардинал», 1998. — 320с. : ил. — ISBN 966-95367-0-8.
 Яруцкий Лев Давидович. Махно и махновцы. — Мариуполь, 1995. — 366с. : ил.
 
 Яруцкий, Лев Давидович. Мариупольская мозаика : Рассказы краеведа / Лев Яруцкий. — Мариуполь : Газ. «Приазов. рабочий», 1998—2002. — 20 см. Т. 1. — 1998. — 332 с. : ил., портр. ISBN 966-7052-09-5
 Яруцкий, Лев Давидович. Мариупольская мозаика : Рассказы краеведа / Лев Яруцкий. — Мариуполь : Газ. «Приазов. рабочий», 1998—2002. — 20 см. Т. 2. — 2002. — 299 с. : ил., портр. ISBN 966-7052-93-1
 Яруцкий Лев. «Никополь» и «Провиданс». — Мариуполь, 1997. — 312с. — ISBN 966-7052-16-8.
 Яруцкий Лев. Старейший в Украине: Из истории Донецкого областного драматического театра (г. Мариуполь). — Мариуполь, 1998. — 103с. — ISBN 966-7052-14-1.
 Яруцкий Л. Д. Пушкин в Приазовье : Лит.- краев. очерк. — Мариуполь : Б. и., 1991. — 140 с. ; 20 см. Изд. за счет средств авт. — С автогр. авт. — Библиогр. в примеч.: с. 134. — 2000 экз.
 Яруцкий, Лев Давидович. Мариупольская старина : Рассказы краеведа. — М.: Сов. писатель, 1991. — 428, [2] с. ; 17 см. Изд. на средства авт. — 5000 экз. — ISBN 5-265-02513-8.
 Яруцкий, Лев Давидович. Греки — герои Советского Союза / Лев Яруцкий. — Мариуполь : Газ. «Приаз. рабочий», 2001. — 51,[1] с. : портр. ; 20 см. — Авт. по кн. — 200 экз. — ISBN 966-7052-83-4.
 Яруцкий, Лев Давидович. Вдова Бориса Савинкова жила и умерла в Мариуполе  / Документальная повесть в трех частях с постскриптумом. Старый Мариуполь. История Мариуполя.

Примечания

Источники 
 Автобиография на сайте promariupol.com
 Почётные граждане города Мариуполя / Справочник. Составитель: Н. Н. Рябченко / — Мариуполь: ОО Клуб путешественников, 2005
Родившиеся в Бессарабии
Родившиеся в Вертюжанах
Умершие в Мариуполе
Почётные граждане Мариуполя
Краеведы Мариуполя
Выпускники Государственного университета Молдовы